Karppinen:
 Mika Kristian "Gas" Karppinen (* 1971, trommeslager i det finske band HIM
 Pertti Johannes Karppinen (* 1953, Vehmaa)